Noot kan betrekking hebben op:

geluid:
muzieknoot, geluid met een bepaalde tijdsduur;
nootwaarde, tijdsduur van een muzieknoot afhankelijk van de maatsoort;

planten:
noot (plantaardig), deel van plant, vaak verhoute vrucht;
nootje, kleine droge, harde, niet openspringende, eenzadige vrucht die voorkomt bij de composietenfamilie;
noten (hout), het hout van een boom uit het geslacht Juglans;

tekst of literatuur:
eindnoot, opmerking over een element uit een hoofdtekst aan het einde van die hoofdtekst;
noot (juridisch), rechtsgeleerd commentaar op een rechterlijke uitspraak;
voetnoot, opmerking over een element uit de tekst onder aan de bladzijde;
vrolijke noot, komisch element te midden van serieuzer materiaal;

personages:
Hendrik van der Noot, Vlaams rechtsgeleerde, advocaat en politicus
Noot (Harry Potter), een personage uit Harry Potter